Tschurikowa (Churikova, russ. Чурикова) ist der Name von

Alla Churikova, deutsche Trickfilmemacherin 
Inna Michailowna Tschurikowa (1943–2023), sowjetisch-russische Schauspielerin